El topónimo Fonteita puede hacer referencia a:

 Fonteita (Lugo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Fonteita (Orense), parroquia civil española del municipio de Chandreja de Queija, provincia de Orense, Galicia.